Серба́йло — українське прізвище.

Персоналії 
 Андрій Сербайло (* 1959) — український громадсько-політичний діяч.
 Стефан Сербайло (1938—2014) — український футболіст, центральний захисник і півзахисник.

Українські прізвища
Прізвища на -ло